Wasserspülung bezeichnet:
 Bohrhammer#Wasserspülung zum Abführen des Bohrmehls
 Bohrspülwerk#Wasserspülung zum Nassabbau von Salzgestein
 Toilettenspülung zum Abführen der Körperausscheidungen im Wasserklosett
 Wasserspülung (Rohrreinigung)